Gaillard può riferirsi a:

Gaillard – comune del dipartimento dell'Alta Savoia, Francia
10424 Gaillard – asteroide

Persone
Albert Gaillard – botanico e micologo francese
Alizée Gaillard – modella svizzera haitiana
Eugène Gaillard – designer francese
Félix Gaillard – politico francese
Jean-Marc Gaillard – fondista francese
Kalid Gaillard – calciatore americo-verginiano
Patrick Gaillard – ex pilota automobilistico francese
Rémi Gaillard – umorista francese
Robert Gaillard – attore, regista e scrittore statunitense
Vincent Gaillard – cestista svizzero
Virgile Gaillard – calciatore francese